Mistrzostwa Świata w Curlingu na Wózkach 2007 – 4. mistrzostwa świata w curlingu na wózkach, rozegrane były w szwedzkim Sollefteå. Zawody rozegrano w dniach 17-24 lutego, rywalizowało ze sobą 10 reprezentacji. W 2006 rozegrano turniej kwalifikacyjny dzięki, któremu wystąpiły drużyny Rosji i Japonii.

Tytułu mistrzowskiego bronili Szkoci. Ostatecznie złoty medal zdobyli Norwegowie, srebrny Szwajcarzy a brązowy Szkoci.



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
24 lutego 2007, 10:00

Mały finał 
24 lutego 2007, 10:00

Półfinały 
23 lutego 2007, 19:00

Tie-breaker 
1.
23 lutego 2007, 10:00

2.
23 lutego 2007, 19:00

Rund Robin

Klasyfikacja

Sesja 1. 
17 lutego 2007, 13:30

Sesja 2. 
17 lutego 2007, 19:30

Sesja 3. 
18 lutego 2007, 13:30

Sesja 4. 
18 lutego 2007, 19:30

Sesja 5. 
19 lutego 2007, 13:30

Sesja 6. 
19 lutego 2007, 19:30

Sesja 7. 
20 lutego 2007, 13:30

Sesja 8. 
20 lutego 2007, 19:30

Sesja 9. 
21 lutego 2007, 13:30

Sesja 10. 
21 lutego 2007, 19:30

Sesja 11. 
22 lutego 2007, 10:00

Sesja 12. 
22 lutego 2007, 15:00

Linki zewnętrzne 
 
 
 Mistrzostwa na wheelchaircurling.com

2007
2007 w curlingu
2007 w Szwecji
Curling w Szwecji
Sollefteå